State Line o Stateline possono fare riferimento a:

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Stateline, California, vicino al lago Tahoe
 State Line, California, ex insediamento della contea di Mono
 State Line, Carolina del Sud
 Stateline, Idaho, una città della contea di Kootenai
 State Line, contea di St. Joseph, Indiana
 State Line, contea di Vigo, Indiana
 Stateline, Kansas
 Guthrie, Kentucky, precedentemente nota come State Line
 State Line, Kentucky
 State Line, Mississippi
 Stateline, Nevada
 Primm, Nevada, precedentemente nota come State Line
 State Line, Pennsylvania, diversi luoghi
 State Line City, Indiana
 State Line, Fitzwilliam, New Hampshire